Albury puede referirse a:

 Albury (Australia), Nueva Gales del Sur
 Ciudad de Albury (City of Albury)
 Albury (Hertfordshire), Inglaterra
 Albury (Oxfordshire), Inglaterra
 Albury (Surrey), Inglaterra